Крусеро дел Запоте има више значења:

 Крусеро дел Запоте (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Крусеро дел Запоте (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику